Romi steht für:
 eine Massageform aus Hawaii, siehe Lomi Lomi Nui#Richtungen
 Immanuel ha-Romi (ca. 1261–1335), jüdischer Dichter in Italien
 Max Romih (Geburtsname Massimiliano Romi; 1893–1979), italienischer Schachspieler
 Pseudonym von Robert Miquel (1905–1995), französischer Journalist und Schriftsteller
 Indústrias Romi, brasilianisches Unternehmen

Siehe auch:
 Romy